

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 17, w tym 4 podstawowe
 Przylaski – część miasta Kołobrzeg
 Przylaski – wieś w woj. lubuskim, w pow. żagańskim, w gminie Brzeźnica 
 Przylaski – część wsi Wolica w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Łapanów
 Przylaski – część wsi Krosna w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Laskowa
 Przylaski – część wsi Słopnice w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Słopnice
 Przylaski – część wsi Zamieście w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Tymbark
 Przylaski – część wsi Grywałd w woj. małopolskim, w pow. nowotarski, w gminie Krościenko nad Dunajcem
 Przylaski – część wsi Olszyny w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Rzepiennik Strzyżewski
 Przylaski – wieś w woj. mazowieckim, w pow. gostynińskim, w gminie Pacyna
 Przylaski – część wsi Jabłonka w woj. podkarpackim, w pow. brzozowskim, w gminie Dydnia
 Przylaski – część wsi Niebocko w woj. podkarpackim, w pow. brzozowskim, w gminie Dydnia
 Przylaski – część wsi Kramarzówka w woj. podkarpackim, w pow. jarosławskim, w gminie Pruchnik
 Przylaski – przysiółek wsi Zręcin w woj. podkarpackim, w pow. krośnieńskim, w gminie Chorkówka
 Przylaski – część wsi Gbiska w woj. podkarpackim, w pow. strzyżowskim, w gminie Strzyżów
 Przylaski – część wsi Markuszowa w woj. podkarpackim, w pow. strzyżowskim, w gminie Wiśniowa
 Przylaski – osada w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Czarna Dąbrówka
 Przylaski – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. kołobrzeskim, w gminie Kołobrzeg